Аннадурдыев () — туркменская фамилия. Известные носители:

 Аннадурдыев, Амандурды (род. 1967) — советский и туркменский футболист.
 Аннадурдыев, Ахмет (1915—1975) — советский военнослужащий, сапёр. Участник Великой Отечественной войны. Полный кавалер ордена Славы.
 Аннадурдыев, Алтымурат Мурадович (род. 1993) — туркменский футболист, нападающий клуба «Ахал» и национальной сборной Туркменистана.
 Аннадурдыев, Ходжоу (1909—1976) — туркменский советский, артист оперы и режиссёр. Народный артист Туркменской ССР.